Francesco Albergotti (1304-1376) – giurista italiano 
Francesco Albergotti (1654-1717) – militare italiano al servizio di Luigi XIV